

Persone 

 Sartori – cognome italiano
 Alcindo Sartori, detto Alcindo (1967) – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Aldo Sartori (1943) – politico italiano
 Alessio Sartori (1976) – canottiere italiano, olimpionico nel 2000
 Amalia Sartori (1947) – politica italiana
 Amleto Sartori (1915-1962) – scultore e poeta italiano
 Antonio Giuseppe Sartori (1714-1791) – scultore e architetto italiano
 Bernardo Sartori (1897-1983) – presbitero e missionario italiano
 Bruno Sartori (1911-1995) – ufficiale italiano dell'Aeronautica Militare 
 Carlo Sartori (1948) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Claudio Sartori (1913-1994) – musicologo e bibliografo italiano
 Daniel Sartori Bessa (1993) – calciatore brasiliano naturalizzato italiano
 Domenico Sartori (1709-1781) – scultore italiano
 Domenico Sartori (1902-1956) – scrittore italiano
 Enrico Sartori (1831-1889) – pittore italiano
 Enzo Sartori (1931) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Fabio Sartori (1970) – tenore italiano
 Federico Sartori (1865-1938) – artista italiano
 Felicità Sartori (1714 circa-1760) – intagliatrice e pittrice italiana
 Francesca Livia Sartori (1961) – costumista italiana
 Francesco Sartori (1957) – compositore italiano
 Franco Sartori (1892-965) – pianista e compositore italiano
 Franco Sartori (1922-2004) – storico, filologo e docente italiano
 Gabriele Sartori, al secolo Candido Giacomo (1901-1990) – religioso e militare italiano
 Giacomo Sartori (1860-1946) – mandolinista e compositore italiano
 Giacomo Sartori (1956) – scrittore e agronomo italiano
 Gianni Sartori, propr. Giovanni Sartori (1946) – ex pistard e ciclista su strada italiano
 Giovanni Sartori (1836-1917) – patriota e garibaldino italiano
 Giovanni Sartori (1924-2017) – politologo italiano, esperto in politica comparata
 Giovanni Sartori (1957) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Giovanni Battista Sartori (1775-1858) – vescovo cattolico, abate ed erudito italiano
 Giovanni Maria Sartori (1925-1998) – arcivescovo cattolico italiano
 Giuseppe Sartori (1863-1922) – pittore italiano
 Guendalina Sartori (1988) – arciera italiana
 Igor Sartori (1993) – calciatore brasiliano
 Ítalo Sartori, propr. Ítalo Sartori de Zanno (1919-...) – canottiere italiano naturalizzato argentino
 Luigi Sartori (1817-1844) – pianista e compositore italiano
 Lorenzo di Piero Sartori (1466-1532 circa) – ceramista italiano
 Marco Sartori (1963-2011) – politico italiano
 Maria Antonietta Sartori (1947) – politica italiana
 Massimo Sartori (1967) – allenatore di tennis italiano
 Mauro Sartori (1970) – ex cestista italiano
 Mirka Sartori (1944) – ex modella italiana
 Murilo Sartori (2002) – nuotatore brasiliano
 Nicola Sartori (1976) – ex canottiere italiano
 Rebecca Sartori (1997) – ostacolista italiana
 Riccardo Sartori (1994) – hockeista su ghiaccio svizzero
 Romeo Sartori (1897-1933) – aviatore italiano
 Stefano Sartori (1973) – ex sciatore d'erba italiano
 Stefano Sartori (...) – ex giocatore di curling italiano
 Tadeu Sartori, propr. José Tadeu Schroeder Sartori (1974) – ex giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano
 Tharlis Sartori, noto anche solo come Tharlis (1998) – calciatore brasiliano

Altro
Filippo Sartori – personaggio della soap opera Un posto al sole
Villa Sartori – villa veneta nel comune di Negrar, provincia di Verona